Szkarłatny kwiat:
 Szkarłatny kwiat – powieść z 1905 roku autorstwa Baronowej Orczy
 Szkarłatny kwiat – film z 1934 roku na podstawie powieści Baronowej Orczy
 Szkarłatny kwiat – radziecki film animowany z 1952 roku. 
 Szkarłatny kwiat – radziecka baśń filmowa z 1977 roku. 
 Szkarłatny kwiat – film z 1982 roku na podstawie powieści Baronowej Orczy
 Szkarłatny kwiat – manga z 2008 roku autorstwa Tomoki Hori